Einen Platz mit der Bezeichnung Kornmarkt gibt es in mehreren Städten:

 Kornmarkt (Bad Kreuznach)
 Kornmarkt (Bad Langensalza)
 Kornmarkt (Bautzen)
 Kornmarkt (Bregenz)
 Kornmarkt (Frankfurt am Main)
 Kornmarkt (Gera)
 Kornmarkt (Göttingen)
 Kornmarkt (Heidelberg)
 Kornmarkt (Herborn)
 Kornmarkt (Köln)
 Kornmarkt (Limburg an der Lahn)
 Kornmarkt (Luzern)
 Kornmarkt (Marburg)
 Kornmarkt (Nordhausen)
 Kornmarkt (Nürnberg)
 Kornmarkt (Osterode/Harz)
 Alter Kornmarkt (Regensburg)
 Kornmarkt (Trier)
 Kornmarkt (Wesel)
 Kornmarkt (Wetzlar)
 Kornmarkt (Wolfenbüttel)
 Kornmarkt (Witten)
 Kornmarkt (Zwickau)
 Kornmarkt (Quedlinburg)